Guofuchang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 79 kilometer söder om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Runt Guofuchang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gunan,  km norr om Guofuchang. Omgivningarna runt Guofuchang är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina